Соревнования по бегу на 400 метров у женщин на чемпионате мира по лёгкой атлетике в помещении в американском Портленде прошли 18—19 марта 2016 года на арене «Oregon Convention Center».

Действующей зимней чемпионкой мира в беге на 400 метров являлась Франсена Маккорори из США.

Рекорды 
До начала соревнований действующими были следующие рекорды в помещении.

Расписание 

Время местное (UTC-8)

Медалисты

Результаты 
Обозначения: Q — Автоматическая квалификация | q — Квалификация по показанному результату | WR — Мировой рекорд | AR — Рекорд континента | CR — Рекорд чемпионатов мира | NR — Национальный рекорд | WL — Лучший результат сезона в мире | PB — Личный рекорд | SB — Лучший результат в сезоне | DNS — Не стартовала | DNF — Не финишировала | DQ — Дисквалифицирована

Предварительные забеги 
Квалификация: первые 2 спортсменки в каждом забеге (Q) плюс 4 лучших по времени (q) проходили в полуфинал.
На старт в 4 забегах вышли 18 легкоатлеток.

Полуфиналы 
Квалификация: первые 3 спортсменки в каждом забеге (Q) проходили в финал.
Кеми Адекойя из Бахрейна установила новый рекорд Азии — 51,47.

Финал 

Финал в беге на 400 метров у женщин состоялся 19 марта 2016 года. Кеми Адекойя, показавшая лучшие результаты в предварительных забегах и полуфинале, со старта возглавила забег. За 100 метров до финиша попытку обойти представительницу Бахрейна предприняла американка Куанера Хейз, но безуспешно. Адекойя второй раз на чемпионате мира улучшила рекорд Азии (51,45) и выиграла золото.

Примечания

Ссылки 
 

бег